Finał Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2000 (31., ostatni mecz) odbył się w niedzielę 2 lipca 2000 roku o godzinie 20:00 na stadionie Feyenoordu w Rotterdamie w Holandii. Zagrały w nim reprezentacja Francji z reprezentacją Włoch. Spotkanie poprowadził szwedzki sędzia Anders Frisk. Mistrzem Europy, po raz drugi w historii, została reprezentacja Francji, która pokonała Włochów 2:1 po bramkach Sylvaina Wiltorda w 94., oraz Davida Trezegueta w 103. minucie meczu (złoty gol). Jedynego gola dla Włochów w tym spotkaniu zdobył Marco Delvecchio.

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału

Mecz 

MISTRZ EUROPY 2000

FRANCJA

DRUGI TYTUŁ

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2000
Mecze finałowe Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
Reprezentacja Francji w piłce nożnej
Reprezentacja Włoch w piłce nożnej